Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Darren Cahill e Mark Kratzmann erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Cahill con John Fitzgerald e Kratzmann con Broderick Dyke.

Dyke e Kratzmann hanno perso nel 1º turno contro Peter Doohan e Laurie Warder.

Cahill ed Fitzgerald hanno battuto in finale 6–3, 6–2  Martin Davis e Brad Drewett.

Teste di serie
 Darren Cahill /  John Fitzgerald (campioni)
 Martin Davis /  Brad Drewett (finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1988